FreeSWITCH — открытая телефонная платформа, распространяемая в исходных кодах, созданная для удовлетворения потребности в управляемых голосом или текстом системах, масштабируемых от софтфонa до софтсвичa. FreeSWITCH может быть использован в качестве коммутатора, АТС, медиа шлюза или медиа сервера для приложений IVR, использующих простые или XML скрипты для управления алгоритмом обработки звонка. FreeSWITCH поддерживает разные протоколы, такие как SIP, H.323, IAX2 и Google Talk, что позволяет взаимодействовать c sipX, OpenPBX, Bayonne, Yate, или Asterisk.

FreeSWITCH поддерживает много продвинутых возможностей SIP, таких как присутствие/BLF/SLA, TCP TLS и sRTP. Он может использоваться как прозрачный прокси-сервер с проксированием медиапотоков или без такового, работать с T.38 (проксирование и преобразование T.38 в T.30 и обратно) и другие протоколы.

FreeSWITCH поддерживает узко- и широкополосные кодеки, что делает его идеальным мостом старых устройств в будущее. Голосовые каналы и конференции могут работать на частотах 8, 16, 32 и 48 kHz и позволяют объединять каналы с разными частотами.

Платформа 
FreeSWITCH работает на Windows, macOS, BSD, Solaris и Linux NetBSD, OpenBSD, DragonFly BSD на 32- и 64-битных платформах.

Разработчики FreeSWITCH принимают участие в других open source проектах и осуществляют свой вклад в другие проекты, такие как openSER, sipX, Asterisk и CallWeaver.

Поддержка кодеков 
FreeSWITCH поддерживает множество аудиокодеков:

 PCMU – G.711 µ-law
 PCMA – G.711 A-law
 G.722
 G.722.1
 G.722.1c
 G.726
 G.726 with AAL2 packing
 G.729 (passthrough)
 G.729 (лицензирован, $10/канал)
 GSM
 CELT and Opus
 iLBC
 DVI4 (IMA ADPCM)
 BroadVoice
 SILK
 Speex
 CODEC2
 Siren
 LPC-10
 G.723.1 (только режим passthrough)
 AMR (только режим passthrough)
 iSAC

FreeSWITCH поддерживает несколько видеокодеков:
 H.261
 H.263
 H263+ (H263-1998)
 H263++ (H263-2000)
 H.264
 VP8
 Theora (passthrough)
 MP4 (passthrough)

Некоторые кодеки поддерживаются только в режиме pass-through. Это означает, что сжатые данные передаются насквозь между абонентами без какой-либо обработки. Так как данные не кодируются и не декодируются, это позволяет реализовать поддержку некоторых кодеков, которая не может быть реализована из-за патентных/лицензионных ограничений. Однако, в этом случае данные не могут быть перекодированы, то есть в режиме pass-through оба абонента должны использовать один кодек, а также не поддерживаются некоторые функции записи и воспроизведение (такие как IVR).

Кроме того есть поддержка аппаратной перекодировки, например карт производства Sangoma. В этом случае кодеки реализованы аппаратно, что позволяет уменьшить нагрузку на процессор. Некоторые из этих кодеков полностью лицензированы, что дает альтернативу к режиму pass-through.

Ссылки 
 FreeSWITCH

Примечания 

Свободное программное обеспечение для VoIP